AIS steht als Abkürzung für:

 Accessory Interface Shoe, Anschluss bei neueren Sony-Camcordern, vgl. Zubehörschuh
 AIS, früherer Name der US-amerikanischen Wahlmaschinen-Firma Election Systems & Software
 AIS Airlines, niederländische Fluggesellschaft
 Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, Esperanto-Name der Internationalen Akademie der Wissenschaften San Marino
 Analytisches Informationssystem, Informationssysteme für Online Analytical Processing (OLAP) und Data-Mining
 Aperture Indexing Shutter system, Variante des F-Bajonetts bei Nikon Spiegelreflexkameras
 Armée Islamique du Salut (Islamische Heilsarmee), terroristisch bewaffneter Arm, siehe Islamische Heilsfront
 ASIA Impairment Scale, Rückenmarksverletzungsklassifikationsschema der American Spinal Injury Association
 Atmosphärische Impulsstrahlung, siehe Sferics
 Australian Institute of Sport
 Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz

Medizin:
 Abbreviated Injury Scale, Bewertungsskala für die Überlebenswahrscheinlichkeit bei definierten Verletzungen nach anatomischer Lokalisation und Schwere der Verletzung
 Amnioninfektionssyndrom, Infektion, die während der Schwangerschaft oder Geburt auftreten kann
 Androgeninsensitivitätssyndrom (auch: Androgen-Insuffizienz-Syndrom)
 Arztinformationssystem, Software für die Arztpraxis mit Verwaltungs- und Informationsaufgaben

Telekommunikation:
 Advanced Info Service, Telekommunikationsunternehmen des ehemaligen thailändischen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra
 Alarmindikationssignal, wird in der Übertragungstechnik der Telekommunikation verwendet

Verkehr:
 Aeronautical Information Service (Flugberatungsdienst in der Luftfahrt)
 AIS, IATA-Code für den Flugplatz Arorae im Pazifik
 Automatic Identification System in der Schifffahrt

Ais steht für:
 Ais (Volk), indianischer Stamm aus Florida
 Aix (Corrèze), lokaler, okzitanischer Name der Gemeinde Aix im Département Corrèze, Frankreich
 Ais, um einen Halbton erhöhtes A, siehe Tonleiter und Enharmonische Verwechslung

ais steht für:
 Nataoran (ISO-639-3-Code), einer der Amisischen Dialekte auf Taiwan

AIS